Lantana kan syfta på:

 Lantana (film) – en australiensisk film från 2001
 Lantana – ett växtsläkte inom familjen järnörtväxter, se Eldkronesläktet

Geografi

Marshallöarna 

 Ikuren, ö, Enewetak,

USA 

 Lantana, Florida, ort, Palm Beach County, 
 Lantana (ort i USA, Texas), Denton County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar